Le Championnat NCAA de basket-ball 2018 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basket-ball universitaire. 

Cette  commence le  et se termine avec la finale disputée le  à l'Alamodome de San Antonio.

Les Wildcats de Villanova s'imposent en finale face aux Wolverines du Michigan. C'est le troisième titre NCAA remporté par Villanova.

Organisation du tournoi 

Le tour préliminaire se dispute à Dayton dans l'Ohio. Huit villes accueillent les deuxième et troisième tours du tournoi final de la NCAA. Il s'agit de Pittsburgh, Wichita, Dallas, Boise, Charlotte, Détroit, Nashville et San Diego. 

Les quatre salles hôtes des demi-finales, , et finales régionales, ou  sont le Staples Center de Los Angeles, la Philips Arena d'Atlanta, le TD Garden de Boston et le CenturyLink Center Omaha de Omaha.

Le Final Four se déroule à l'Alamodome de San Antonio.

Équipes 
Les quatre équipes désignées têtes de série à l'issue de la première partie de la saison sont les Wildcats de Villanova, les Musketeers de Xavier, les Jayhawks du Kansas et les Cavaliers de la Virginie.

Trente-et-une places sont attribuées aux vainqueurs des tournois de chaque conférence. Les trente-six autres places sont attribuées par un comité de sélection de la NCAA. Le comité établit également le classement de ses 68 équipes, ce qui permet ensuite de déterminer les rencontres.

Compétition

First Four 
Le First Four se joue traditionnellement dans l'University of Dayton Arena à Dayton en Ohio.

Région Sud - Atlanta

Finale régionale du Sud

Région Ouest - Los Angeles

Finale régionale de l'Ouest

Région Est - Boston

Finale régionale de l'Est

Région Midwest - Omaha

Finale régionale du Midwest

Final Four

Details

Demi-finales du

Finale du

Notes et références

Lien externe 

  

2018
Basket-ball aux États-Unis en 2018
Sport aux États-Unis en mars 2018
Sport aux États-Unis en avril 2018